Le fruit défendu, dans la Bible, fait référence à un épisode de la Genèse.

Titre d’œuvre 

 Le Fruit défendu (Forbidden Fruit), film américain de Cecil B. DeMille sorti en 1921 ;
 Le Fruit défendu, film français d’Henri Verneuil sorti en 1952 ;
 Le Fruit défendu (Forbidden Fruits), seizième épisode de la saison 1 d’Ally McBeal diffusé en 1998 ;
 Le Fruit défendu, chanson de Mystik en duo avec K-Reen sortie en 1999 ;
 Le Fruit défendu (Awakened), douzième épisode de la saison 2 de Charmed diffusé en 2000 ;
 Le Fruit défendu (A No-Rough-Stuff Type Deal), septième épisode de la saison 1 de Breaking Bad diffusé en 2008 ;
 Le Fruit défendu (Forbidden Fruit), onzième épisode de la saison 5 des Experts : Manhattan diffusé en 2008 ;
 Fruit défendu (Kielletty hedelmä), film finlandais de Dome Karukoski sorti en 2009 ;
 Le Fruit défendu (Perverts and Whores), dixième épisode de la saison 5 de Californication diffusé en 2012 ;
 Le Fruit défendu (Headlong Toward Disaster), quinzième épisode de la saison 3 de Chicago Fire diffusé en 2015 ;
 Fruits défendus (The Odd Couple), dix-septième épisode de la saison 2 de L'Arme fatale diffusé en 2018 ;
 Le Fruit défendu (Forbidden Fruit), troisième épisode de la saison 8 d’American Horror Story diffusé en 2018.

Divers 
 Fruit défendu, nom donné au pomélo en Guadeloupe et Martinique
 Fruit défendu : marque de bière.

Voir aussi